Новые Высли — название населённых пунктов в России:

 Новые Высли — деревня в Ибресинском районе Чувашии. 
 Новые Высли — деревня в Комсомольском районе Чувашии.